Хакусан — місто в Японії, в префектурі Ісікава.
  — колишнє місто в Японії, в префектурі Міе.
 Хакусан — неактивний вулкан в Японії, на острові Хонсю.
  — національний парк в Японії, довкола гори Хакусан.
  — гора в Японії, у префектурі Хіого.
  — станція метро у місті Токіо, Японія.